Królowa Apostołów – tytuł NMP 
 Królowa Apostołów (miesięcznik)